Lac Echo (en ) est le nom de plusieurs lacs californiens :
Le lac Echo, dans le comté de Mariposa  et le parc national de Yosemite.
Le lac Echo, dans le comté de Shasta et le parc national volcanique de Lassen.